Фуньково — название населённых пунктов в России:

 Фуньково — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Фуньково — деревня в Ясногорском районе Тульской области.